Ли́повская — отдельно стоящая гора на Южном Урале, в Миасском городском округе Челябинской области России.

Описание 
Абсолютная высота Липовской горы — 540 м. Её вершина находится в 3,4 км от южного берега озера Тургояк в северо-западном направлении.

Склоны горы крутые, покрыты смешанным лесом. У её подножия — Липовая курья (залив) озера Тургояк.

Название «Липовская» дано, по-видимому, по причине соответствующего растительного покрова горы.

Гора на топографических картах

Изданные карты 
 Гора Липовская на карте окрестностей Златоуста (Л. 22-Г) (1980—1990-е годы)
 Гора Липовская на карте окрестностей города Златоуста (1985 год: середина, правая граница карты)
 Липовская гора на карте Урала (2000 год)

Цифровые карты 
 Страница Липовской горы на сайте Викимапия

Примечания

См. также 
 Заозёрный хребет
 Пугачёва гора
 Крутики (скалы)
 Центральный Ильменский хребет

Литература 
 Липовская, гора // Миасс. Энциклопедический словарь
 Липовская, гора // Миасс. Словарь географических названий / Сост. Стрельников С. М. — Златоуст: Изд. С. М. Стрельникова, 1995. С. 25.
 Сементовский В. Н. Тургояк. 1916. — 60 с.
 Сементовский В. Н. Жемчужина Южного Урала. Озеро Тургояк // Природа и люди. 1913. № 15. С. 225—228.

Горные вершины Челябинской области
Горные вершины Миасского городского округа